Woodland (letteralmente "zona boscosa" in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
 Regno Unito
 Woodland – parrocchia civile del Teignbridge, Devon
 Woodland – parrocchia civile di Teesdale, Durham
 Stati Uniti d'America
 Woodland – città della Contea di Randolph, Alabama 
 Woodland – capoluogo della Contea di Yolo, California
 Woodland – città della Contea di Northampton, Carolina del Nord 
 Woodland – città della Contea di Talbot, Georgia
 Woodland – villaggio della Contea di Iroquois, Illinois 
 Woodland – città della Contea di Aroostook, Maine 
 Woodland – census-designated place della Contea di Allegany, Maryland
 Woodland – villaggio della Contea di Barry, Michigan 
 Woodland – township della Contea di Barry, Michigan
 Woodland – città della Contea di Hennepin, Minnesota 
 Woodland – villaggio della Contea di Chickasaw, Mississippi 
 Woodland – township della Contea di Burlington, New Jersey
 Woodland – census-designated place della Contea di Summit, Utah 
 Woodland – città della Contea di Cowlitz, Washington 
 Woodland – città della Contea di Sauk, Wisconsin

Persone 
 Luke Woodland (1995) – calciatore inglese naturalizzato filippino
 Norman Joseph Woodland (1921-2012) – ingegnere e inventore statunitense

Altro 
 M81 Woodland – pattern mimetico per ambienti boschivi
 Cultura Woodland – cultura precolombiana del Nord America